Finesse steht für:

 charakteristische Maßzahl in einem Fabry-Pérot-Interferometer, siehe Fabry-Pérot-Interferometer #Finesse
 Geschmacksbezeichnung für Weine, siehe Wein #Geologische Faktoren (Bodentyp)

FINESSE als Abkürzung:
 Fast INfrared Exoplanet Spectroscopy Survey Explorer, geplantes Weltraumteleskop der NASA

Siehe auch:
 Lord Finesse (Rapper)

FINESSE